Johan August Johansson kan syfta på:

Johan August Johansson (1842–1917), svensk jurist och riksdagsman
Johan August Johansson (1855–1928), svensk riksdagsman